Hamzah Saleh (19 de abril de 1967) é um ex-futebolista profissional saudita, meia aposentado. com duas participações em Copa do Mundo, e três Copa das Confederações.

Carreira 
Hamzah Saleh fez parte do elenco da Seleção Saudita de Futebol da Copa do Mundo de 1994 e 1998.

Títulos 
 Arábia Saudita 
Copa Rei Fahd de 1992: - Vice
Copa da Ásia de 1996

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Arábia Saudita
Futebolistas do Al-Ahli Saudi Football Club
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997
Futebolistas da Copa da Ásia de 1996